Ji'an (吉安) est une ville de la province du Jiangxi en Chine ;
 Le xian de Ji'an (吉安县) est une subdivision administrative de la province du Jiangxi, dépendant de cette dernière ville ;
 Ji'an (集安) est une ville de la province du Jilin en Chine.
 Ji'an (吉安鄉) est une ville de la province de Taïwan en République de Chine.